Jean-Michel Laurence est un journaliste et auteur français né en 1963 à Nice.

Biographie 

Jean-Michel Laurence est journaliste de formation. Il a travaillé dix ans comme chroniqueur judiciaire et rédacteur au sein du quotidien Nice-Matin, et vingt-quatre ans comme journaliste sportif, correspondant-football et commentateur des matchs de football pour Europe 1.

Journaliste d'investigation, il a enquêté et écrit avec Béatrice Fonteneau plusieurs ouvrages sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès et sur l'affaire Troadec.

Il est invité régulièrement dans la presse nationale et régionale pour commenter les affaires judiciaires nationales : BFM TV, France Info, LCI, le JDD, 20 Minutes, Europe 1, Ouest-France, Monaco-Matin, Le Dauphiné Libéré. Il participe également en 2013 à l'Heure du Crime sur RTL présenté par Jacques Pradel.

Depuis 2012, il écrit également régulièrement des pièces de théâtre.

Il vit aujourd'hui sur l'île de Noirmoutier. En 2014, il s'est présenté tête de liste aux élections municipales de Noirmoutier, récoltant 18% des voix. Il est élu en 2014 conseiller communautaire de l'Ile de Noirmoutier.

Publications 
 2021 : Les Secrets de l'affaire Troadec, avec Béatrice Fonteneau, éditions L'Archipel, 280p. (ISBN 2809840474).
 2017 : Sans pitié pour les siens, Archipoche, avec Béatrice Fonteneau, 284  (ISBN 978-2-37735-064-3, BNF 45347408).
 2016 :  Le Mystère Dupont de Ligonnès, avec Béatrice Fonteneau, éditions L'Archipel, 213  (ISBN 978-2809818505, BNF 45011312).
 2014 : Le Requiem des pigeons, Écritures théâtrales Grand Sud Ouest, vol. 24. La baignoire de l'oubli, 282 p. (ISBN 291888023X).
 2013 : Temps mort, Écritures théâtrales Grand Sud Ouest, vol. 19, La vie, la mort, entre les deux (ISBN 9782918880189).

Notes et références

Liens externes 
 

Journaliste français du XXIe siècle
Écrivain français du XXIe siècle
Naissance à Nice
Naissance en 1963